Hašková ist der Name von

Jarmila Hašková, war Journalistin, Prosaistin und Frau des Schriftstellers Jaroslav Hašek
Lenka Hašková, ist tschechische Schriftstellerin